Il singolare maschile del Dunlop World Challenge 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Uladzimir Ihnacik era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Tatsuma Itō ha battuto in finale 6–4, 6–2 Yūichi Sugita.

Teste di serie

  Gō Soeda (semifinali)
  Conor Niland (secondo turno)
  Tatsuma Itō (campione)
  Yūichi Sugita (finale)

 Bernard Tomić (quarti di finale)
 Greg Jones (primo turno)
 Pablo Santos (primo turno)
 Yang Tsung-hua (ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Dunlop World Challenge 2010